Лу́дчицкий сельсовет — сельсовет, административно-территориальная единицаБыховского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 11 населённых пунктов:
 Дубовка — деревня.
 Заяченье — деревня.
 Ирдица — посёлок.
 Комсомольский — посёлок.
 Лудчицы — агрогородок.
 Неряж — агрогородок.
 Осовщина — деревня.
 Савичев Рог — посёлок.
 Слобода — деревня.
 Станок — посёлок.
 Станция Лудчицы — посёлок.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Подлука— деревня.
 Староселье— деревня.

См. также 
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Быховский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Быховского района